Le tramway est une forme de transport en commun urbain ou interurbain circulant sur des voies ferrées.
 Le Tramway est un roman de Claude Simon publié en 2001.
 La rue des Tramways est une voie de Houplines (département français du Nord.